Stoßzeit steht für:

 allgemein für einen Zeitabschnitt, in dem etwas besonders häufig/intensiv geschieht

 Verkehrszeiten wie die Rush-Hour
 die Mittlere freie Flugzeit  als Dämpfungsparameter in der Physik

Siehe auch